Monteirense – abitanti di Gabriel Monteiro
Monteirense – abitanti di Jerônimo Monteiro
Monteirense – abitanti di Monteiro